Kornat ist:
 die Katastralgemeinde Kornat (Gemeinde Lesachtal) in Kärnten,
 die Hauptinsel Kornat (Insel) der Inselgruppe der Kornaten.